Mužská čtyřhra Adelaide International II 2023 probíhala v první polovině ledna 2023. Do deblové soutěže adelaidského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet čtyři párů. Obhájci titulu z předchozího ročníku byli Brit Lloyd Glasspool s Finem Harrim Heliövaarou. Druhý ze dvou adelaidských turnajů v sezóně 2022 vyhráli nejvýše nasazení, Nizozemec Wesley Koolhof s Britem Nealem Skupskim. Jejich semifinálová porážka znamenala opuštění pozice světových jedniček ve čtyřhře. Na vrcholu klasifikace je vystřídal Rajeev Ram, který v daném týdnu nehrál.  
 
Vítězem se stal druhý nasazený, salvadorsko-nizozemský pár Marcelo Arévalo a Jean-Julien Rojer, který na turnaji vyhrál jen dva zápasy. Ze  semifinále i finále jejich soupeři odstoupili pro zranění. Finálová dvojice, složená z Chorvata Ivana Dodiga a Američana Austina Krajicka, do utkání nezasáhla pro Dodigovo poranění zad. Nedošlo tak na reprízu finále French Open 2022. Již semifinále neodehráli pro bolestivé zápěstí jednoho ze soupeřů Lloyda Glasspoola. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali pátou společnou trofej. Arévalo na okruhu ATP Tour vybojoval sedmý deblový titul a pro Rojera to bylo třicáté čtvrté takové turnajové vítězství. Po skončení jejich celková bilance zápasů činila 41–23.

Nasazení párů 
Všechny páry obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Adelaide International II 2023